Трап () град је у Француској, у департману Ивлен.

По подацима из 1999. године број становника у месту је био 28.812.

Географија

Клима

Демографија

Партнерски градови 
  Кастиљоне дел Лаго
  Congleton
  Копривнице
  Podor

Референце

Спољашње везе 

 
 База података: -{Insee}- 

Градови у Француској
Википројект географија/Насеља у Француској